Agudensi – abitanti di Agudo (Brasile), nello Stato di Rio Grande do Sul
Agudensi – abitanti di Agudos (Brasile), nello Stato di San Paolo